Marojo o Maroxo pueden referirse a:

Marojo

Botánica 

 Nombre común de la planta Quercus cerris.
 Nombre común de la planta Quercus pyrenaica. 
 Nombre común de la planta Viscum album.
 Nombre común de la planta Viscum cruciatum.

Lugares 

 Marojo (España), parroquia española del municipio de Arzúa, provincia de La Coruña, Galicia.

Maroxo 

 Maroxo de Abaixo, aldea española de la parroquia de Marojo, del municipio de Arzúa, provincia de La Coruña, Galicia.
 Maroxo de Arriba, aldea española de la parroquia de Marojo, del municipio de Arzúa, provincia de La Coruña, Galicia.